Јозеф I () је име које може да се односи на више владара:

Јозеф I Хабзбуршки (1678–1711), цар Светог римског царства
 Јохан I Јозеф, кнез Лихтенштајна (1760–1836), десети кнез Лихтенштајна
 Франц Јозеф I, кнез Лихтенштајна (1726–1781), кнез Лихтенштајна од 1772. до 1781.
 Јозеф I Португалски (1714–1777), краљ Португала од 1750
Франц Јозеф (1830–1916), цар Аустрије и краљ Мађарске